Суперкубок Лівану з футболу 2019  — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 вересня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка Лівану клубом Аль-Ахед та віце-чемпіоном Лівану клубом Аль-Ансар.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на goalzz
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2019
Ліван
Вересень 2019
2019 у ліванському спорті